Фройденберг () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Майн-Таубер. Население составляет 3884 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,78 км². Официальный код — 08 1 28 039.

Достопримечательности 
 Весь исторический центр города с его многочисленными старинными домами с 2004 г. в качестве единого архитектурного ансамбля находится под защитой государства
 Поверх города располагается частично руинированный замок Фройденберг, восходящий к XII в.
 Капелла св. Лаврентия на старом городском кладбище (1149 г.)
 Старая католическая церковь св. Лаврентия (1691/1692 г.)
 Фройденберг лежит на туристическом маршруте «Путь Нибелунгов» (), ведущем из Вормса через весь Оденвальд до Вертхайма.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга